Антоніо Милич (,  1994, Спліт) — хорватський футболіст, півзахисник, захисник клубу «Хайдук» (Спліт) та молодіжної збірної Хорватії.
 Милич Борис Овсійович (1904—1991) — радянський і український педагог-піаніст. Протягом багатьох десятиліть керував фортепіанним факультетом Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського, професор.
 Борислав Милич (; 1925, Белград — 1986, Белград) — сербський шахіст i журналіст, гросмейстер від 1977 року.
 Хрвоє Милич (,  1989, Осієк) — хорватський футболіст, лівий захисник італійської «Фіорентіни».

Див. також 
 Мілич (, ) — місто в південно-західній Польщі, на річці Барич.